De sprint klassieke stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 13 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. De wedstrijd vond plaats in de klassieke stijl in tegenstelling tot 2014 toen er in de vrije stijl gelopen werd. Regerend olympisch kampioen was de Noor Ola Vigen Hattestad.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Kwartfinales 
Kwartfinale 1

Kwartfinale 2

Kwartfinale 3

Kwartfinale 4

Kwartfinale 5

Halve finales 
Halve finale 1

Halve finale 2

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finalerondes

Mannen 0 km sprint